Metal Supply er et onlinemedie, der dækker jern- og maskinindustrien. Mediet Metal Supply henvender sig til denne branche. Nyhedsbrevet blev udsendt første gang i september 2003 og er udkommet lige siden - i dag to gange dagligt.
Nu modtager cirka 20.000 nøglepersoner indenfor jern og maskinindustrien det daglige nyhedsbrev.

Kilder og henvisninger
 https://www.metal-supply.dk/ 
 http://nordiskemedier.dk/

Nettidsskrifter fra Danmark